Влади́мир Константи́нович Фили́ппов:
 Филиппов, Владимир Константинович (1871—?) — российский архитектор.
 Филиппов, Владимир Константинович — врач, судебно-медицинский эксперт высшей категории.